Termenul „altar” poate să însemneze:

Altar, loc închinat în cinstea Atotputernicului în diferite religii
Altar, formație de muzică rock din Cluj, România
Altar, oraș în Mexic
Altarul, constelație (Ara)
ALTAR, acronim pentru organizația Asociația Luptătorilor Timișoreni Arestați în Revoluție

Vezi și 
 Altair (dezambiguizare)